

Meteorologia
Zefiro – altro nome del vento Ponente

Mitologia
Zefiro – divinità della mitologia greca, personificazione dell'omonimo vento

Navi militari
Zeffiro – brigantino della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, poi acquisita come corvetta dalla Regia Marina
Zeffiro – cacciatorpediniere della Regia Marina varato il 14 ottobre 1904
Zeffiro – cacciatorpediniere della Regia Marina varato il 27 maggio 1927
Zeffiro – fregata missilistica della Marina Militare Italiana

Onomastica
Zeffiro – nome proprio di persona italiano maschile

Trasporti
Bombardier Zefiro – famiglia di treni ad alta velocità

Altro
Zefiro – nome di uno zucchero prodotto dalla Eridania
Zefiro – famiglia di stadi per razzi vettori della Avio